

Странг — місто, штат Оклахома
 Странг — селище, штат Небраска

Див. також 
 Стренг